Pimpollo, en esta enciclopedia, puede referirse a:

 un pino reciente o árbol nuevo;
 la yema de una rosa, una rosa sin abrir;
 el nombre vulgar de la planta Rumex induratus.